Sofia av Pfalz, även känd som Sofia av Hannover, född 14 oktober 1630, död 8 juni 1714, var genom äktenskap kurfurstinna av Braunschweig-Lüneburg 1692–1698 som maka till kurfurst Ernst August av Braunschweig-Lüneburg. Hon var tronarvinge till Kungariket Storbritannien 1701-1714. 

Sofia spelar en betydelsefull roll i den brittiska historien och tronföljden utgår alltjämt från hennes ättlingar. Som dotter till Elizabeth Stuart och dotterdotter till Jakob I av England var hon den närmaste protestantiska släktingen till Vilhelm III efter hans barnlösa svägerska, drottning Anna av Storbritannien. Hon förklarades som arvinge till den brittiska tronen genom en parlamentsakt 1701. Hon avled strax före drottning Anne år 1714 varför hennes arvsrätt överläts till hennes son, Georg Ludvig. Genom henne uppsteg ätten Hannover på Storbritanniens tron.

Biografi

Tidigt liv
Hon var dotter till Elizabeth Stuart och Fredrik av Pfalz-Simmern ("vinterkungen" Fredrik V av Böhmen). Sofia växte upp i Republiken Förenade Nederländerna, dit hennes familj hade flytt undan trettioåriga kriget. 

Hon mottog ett frieri från Karl II av England, men avböjde då hon trodde att avsikten var att locka pengar ur moderns supporter Lord William Craven. Hon åtföljde 1648 sin bror till Kurfurstendömet Pfalz då dynastin återfick staten vid freden och kvarblev där fram till sitt giftermål 1658.

Hertiginna och kurfurstinna
Hon gifte sig med Ernst August av Hannover i Pfalz år 1658. Maken beskrivs som svartsjuk och ofta frånvarande. 

Hon blev kurfurstinna när Ernst August blev kurfurste år 1692. Sofia var aktiv som mecenat för konst: hon lät uppföra sommarpalatset Herrenhausen med park och finansierade filosoferna Gottfried Leibniz och John Toland. Hennes korrespondens med Leibniz 1676–1714 publicerades 1973. Hon var även intresserad av litteratur. Hon åtföljde 1664–1665 maken på hans resa till Italien. Sofia var initialt emot vigseln mellan sin son och Sofia Dorotea av Celle. Hon blev änka år 1698.

Brittisk tronarvinge
År 1700 sammanträffade Sofia med Vilhelm III av England i Loo; vid denna tidpunkt hade den barnlöse Vilhelms svägerska Annes enda barn avlidit, och Sofia blev därmed närmaste protestantiska arvtagare. Året därpå förklarades Sofia formellt som brittisk tronarvinge av parlamentet – syftet var att utesluta alla katolikers med tronanspråk. Sofia beskrivs vid denna tidpunkt som vital, stark och energisk och engagerade sig ivrigt i sina arvsrättigheter. År 1705 förklarade parlamentet att alla protestantiska ättlingar till Sofia hade rätt till brittiskt medborgarskap. En brittisk politiker föreslog att Sofia skulle föras till England för att vara redo att ta över tronen så fort drottning Anne avled, för att hindra en katolik att hinna före; Sofia var villig att komma till London, men detta förhindrades av drottning Anne, som var djupt förolämpad av tanken och inte ville ha ett rivaliserande hov i landet. 

Sofia kollapsade och avled på slottet Herrenhausen efter att ha sprungit för att söka skydd efter en regnskur.

Barn 
 Georg Ludvig (1660–1727), kurfurste av Hannover från 1698, kung av Storbritannien från 1714 (Georg I).
 Sofia Charlotta av Hannover (1668–1705), gift 1684 med Fredrik I av Preussen.

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar

Kvinnor
Födda 1630
Avlidna 1714
Huset Hannover